Watrous ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Watrous (1939–2018), US-amerikanischer Jazzposaunist
 Ralph Watrous (1866–1939), US-amerikanischer Politiker

Watrous ist der Name von
 Watrous (Saskatchewan), Stadt in Kanada
 Watrous (New Mexico), Dorf im Mora County, New Mexico, USA

Watrous als Teil von Firmierungen:
 Watrous Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller